Corps  o Còrps , municipi al departament de la Isèra (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Corps-Nuds, municipi al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya, França)
 Cantó de Corps, divisió administrativa al districte de Grenoble (departament de la Isèra, França), desapareguda al 2015
 Guàrdia de corps, tipus de tropa de casa reial
 Corps de ballet, grup de ballarins que no són els principals